Это список флагов, которые использовались или используются до сих пор на территории Северной Македонии.

Национальный флаг Северной Македонии

Бывшие флаги

Муниципальные флаги

Примечания 

Списки флагов
Государственные символы Северной Македонии
Ф